#MeToo – hasztag
 Me Too – album zespołu Farrah
 „Me Too” – piosenka Meghan Trainor
 „Me Too” – piosenka Toby’ego Keitha
 USS Me-Too (SP-155) – amerykańska łódź patrolowa